Знаменка — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 49 км к северу от Пскова и в 10 км к северу от села Серёдка, на Гдовском шоссе (автодороге Псков — Гдов, ).

В 4 км к юго-западу от деревни находится база отдыха близ озёр Долгое и Жуково (Жуковское), на последнем из которых в 2006—2007 годах проходили съёмки эпизодов фильма «Мы из будущего».

Население

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района